King of the Hill (animatieserie) - een Amerikaanse animatieserie.
King of the hill (spel) - een spel of spelmode in computerspellen.
King of the Hill (film) - een film uit 1993.
El rey de la montaña - een Spaanse film uit 2007, internationaal uitgebracht als King of the Hill.

Zie ook

De berg is mijn - traditioneel kinderspel